Михал Бобжиньский (устаревшее Михал Бобржинский , 30 сентября 1849, Краков — 3 июля 1935, Лопухувка близ Познани) — польский историк, педагог, профессор (1877), доктор наук (1872), государственный и политический деятель. Наместник Королевства Галиции и Лодомерии (1908—1913), депутат сеймов.

Биография 
Михал Бобжиньский, окончив гимназию, изучал право в Ягеллонском университете. Работал чиновником финансовой прокуратуры, продолжая заниматься научной деятельностью.

В 1872 году получил степень доктора юридических наук, через год прошëл процесс хабилитации на основе работы, посвящëнной нешавским статутам Казимира IV. В 1874 продолжил образование по изучению истории немецкого права в Берлине, а затем в Страсбурге под руководством известного ученого Рудольфа Зома.

С 1877 года занял место доцента, а потом профессора университета в Кракове, где читал немецкое и древнепольское право . В 1878 г. назначен директором Краковского архива, избран членом Академии знаний.

С 1880 года — почëтный член Познанского общества друзей науки. С 1893 — почëтный профессор истории немецкого и польского права Львовского университета Яна Казимира.

С 1885 года — депутат Галицкого Сейма во Львове и парламента Австро-Венгрии в Вене. С 1890 г. поселился во Львове. Был вице-президентом школьного совета Галиции (1891—1902).

В 1908—1913 — наместник Королевства Галиции и Лодомерии, в 1917 — министр по делам Галиции.

Последние годы жизни Михал Бобжиньский провёл в Польше. Похоронен на Раковицком кладбище.

Избранные научные труды 

Автор многих трудов по истории и праву Польши.
Важнейший труд М. Бобржинского — «Очерк истории Польши» («Dzieje Polski w zarysie», Варшава, 1879, 1885, 1887—1890).

Другие сочинения:
 О podziale historji polskiej na okresy (Варш., 1880);
 O ustawodawstwie nieszawskiem Kazimierza Jagielończyka (Kp., 1873);
 O dawnem prawie polskim, jego nauce i umiejętnem badaniu (Kp., 1874);
 Historja prawa niemieckiego w zarysie wraz z historją prawa tego w Polsce (Kp., 1876);
 O nieznanym układzie prawa polskiego przez Jana Sierakowskiego (Kp., 1876);
 Dzieje Polski w zarysie (1877);
 W imię prawdy dziejowej (1879);
 O rozszerzeniu historji literatury polskiej w głąb średnich wieków (1884);
 Jan Ostroróg (1884);
 Prawo propinacji w dawnej Polsce (1888);
 Z chwili rozstroju (1889);
 Szkice i studia historyczne, 2 тома (1922);
 Wskrzeszenie państwa polskiego (1920—1925) и др.

Бобжиньский издал в 1874—1882 гг. 3, 5, 6 и 7 том сборника: «Starodawne prawо polske. Рomniki». Третье издание «Очерка истории Польши» в русском переводе под редакцией профессора Санкт-Петербургского университета Н. И. Кареева вышло в 1888 г.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Бобржинский Михаил

Похороненные на Раковицком кладбище
Историки Польши
Историки Австро-Венгрии
Педагоги Польши
Педагоги Австро-Венгрии
Доктора исторических наук
Выпускники Ягеллонского университета
Правоведы Польши
Правоведы Австро-Венгрии
Почётные профессора
Депутаты Сейма Польши
Члены Польской академии знаний
Персоналии:Львов
Преподаватели Ягеллонского университета
Депутаты Галицкого Сейма
Министры Австро-Венгрии